Тулдзыта (), ранее Дидмуха (; , Дидмуха — с груз. переводится как «Большой Дуб») — село в Закавказье. Согласно юрисдикции Южной Осетии, фактически контролирующей село, расположено в Знаурском районе, согласно юрисдикции Грузии — в Карельском муниципалитете.

География 
Расположено на реке Проне Восточная (приток реки Кура) между селом Аунеу (Авневи) (до августа 2008 года — грузинское, затем под контролем РЮО) и пограничным юго-осетинским селом Мугут.

Население 
Село населено этническими осетинами. По переписи населения 1989 года в селе жило 224 человека, из которых осетины составили 100 %.

История 
Дидмуха неоднократно становилось ареной межнациональных столкновений с грузинами. Одно из первых грузинских нападений на село зафиксировано в 1920 году. В разгар южноосетинского конфликта 8 августа 2008 года село было блокировано, а затем занято грузинскими войсками. После Августа 2008 года, село находится под контролем властей РЮО, с 11 августа 2008 года.

Примечания

Ссылки

Топографические карты 
 

Населённые пункты Знаурского района
Населённые пункты Карельского муниципалитета